Ural – fiume russo
 Ural – strada federale russa
 Futbol'nyj Klub Ural – società calcistica russa con sede a Ekaterinburg
 SSV-33 Ural – nave comando della marina militare sovietica
 Ural Airlines – compagnia aerea russa con sede a Ekaterinburg
 IMZ-Ural – casa motociclistica russa
 Ural-375 – autocarro